Irizar PB — флагманская серия туристических автобусов испанской фирмы Irizar. Как и серия Irizar Century, она тоже монтируется на шасси различных производителей. Флагманская серия имеет 12 базовых моделей от 12 до 15 метров в длину.

Автобусы Irizar PB имеют кузова с округлой футуристической формой с высоким расположением
салона, продолжающим развитие прежнего стилевого решения. Осенью 2003 года двухосный
Irizar PB был удостоен титула «Автобус 2004 года».

Технические характеристики

Источники 
 Журнал «Грузовые автомобили и автобусы» 2007 г.
 Журнал «Коммерческие автомобили» 2006 г.
 Журнал «Мир грузовиков» 2005 г

Автобусы Irizar